Fadio peut désigner :
Fadio, la localité située dans le département de Batié au Burkina Faso
Fadio, la localité située dans le département de Kpuéré au Burkina Faso
Fadio-Mépeen, la localité située dans le département de Kpuéré au Burkina Faso

Homonymie de localités